Коновод

 Коновод — деревня в городском округе город Шахунья Нижегородской области.
 Коновод (фамилия) — восточнославянская фамилия, восходит к прозвищу (личному имени) Коновод, от которого также образована фамилия Коноводов. Среди известных носителей — руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Ингушетии Андрей Коновод.
 Коновод — профессия специалиста по обихаживанию лошадей.
 Коноводы — нижние чины, остающиеся на лошадях при спешивании драгун, казаков и в конной артиллерии(Брокгауз)
 Коноводы — лица, берущие подряд от судовладельца перевести судно конною тягой (Брокгауз)
 Коноводное судно - главное средство грузоперевозок на Волге до пароходства (Брокгауз)
 Коноводная машина - конный кабестан (лебёдка) (Брокгауз)